Тагинцев — русская фамилия.
 Тагинцев, Денис Евгеньевич (род. 1989) — профессиональный танцор, хореограф-постановщик.
 Тагинцев, Михаил Фёдорович — генерал-майор.
 Тагинцев, Николай Фёдорович — политик.